het meervoud van pijp (doorverwijspagina)
 Fellatio, een seksuele handeling
 Jaak Pijpen, een Belgisch advocaat, politicus en paardensportverslaggever
 "Naar iemands pijpen dansen"; zie Lijst van Nederlandse spreekwoorden P-U